Human Race désigne l'espèce humaine en anglais.

 Human Race est un album de Alpha Blondy
 The Human Race est un jeu vidéo édité par Mastertronic en 1986
 The Human Race est un comic édité par DC Comics
 The Human Race est le titre international du  de l'anime Yū Yū Hakusho
 La course Nike+ Human Race est un événement sportif créé par la société Nike
 The Human Race est un film de Paul Hough